Zevallos steht für:

 Zevallos (Kraftwerk), ein Kraftwerk in Ecuador

Zevallos ist der Familienname folgender Personen:

 Sergio Zevallos (* 1962), peruanischer bildender Künstler